Ковачик (, ) — фамилия. Деминутив фамилии Kováč. Известные носители:

 Ковачик, Адам (род. 1991) — венгерский футболист.
 Ковачик, Йозеф (род. 1980) — словацкий хоккеист.
 Ковачик, Мирослав (род. 1978) — словацкий хоккеист.